Frosi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Frosi (1908–1971), italienischer Filmschaffender
 Angelo Frosi (1924–1995), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 FRÖSI